Süleymanlı steht für:

 Süleymanlı, ein Dorf in der Provinz Denizli, Türkei
 Süleymanlı (Kahramanmaraş), ein Dorf in der Provinz Kahramanmaraş, Türkei

Süleymanlı ist der Familienname folgender Personen:

 Aydın Süleymanlı (* 2005), aserbaidschanischer Schachspieler